Die 1. Liga 1999/2000 war die 66. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 16. Juli 1999 und endete am 28. Mai 2000.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1999/00 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000